Johann Stolterfoht ist der Name folgender Personen:

* Johann Stolterfoht (Ratsherr) (um 1495–1548), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Johann Stolterfoht (Pastor) (1555–1622), deutscher Geistlicher, Hauptpastor in Lübeck
 Johann Jacob Stolterfoht (1665–1718), deutscher Mediziner und Hochschullehrer